Bliźniczka psia trawka – gatunek trawy
 Psia Trawka – polana w Tatrach